Samone puede referirse a 

 Samone,  localidad y comune de la provincia de Trento, Trentino-Alto Adigio, Italia.
 Samone, localidad y comune de la provincia de Turín, Piamonte, Italia.